Ашока Чакра:
 Ашока Чакра (Колесо Ашоки) — индуистский символ, Дхармачакра с 24 спицами.
 Ашока Чакра (орден) — высший индийский орден мирного времени.